Harmancık (Alaçam), een dorp in het Turkse district Alaçam
 Harmancık (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
 Harmancık (Beypazarı), een dorp in het Turkse district Beypazarı
 Harmancık (Bursa), een gemeente in het Turkse district Bursa
 Harmancık (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Harmancık (district), een district in de Turkse provincie Bursa
 Harmancık (Genç), een dorp in het Turkse district Genç
 Harmancık (Göynücek), een dorp in het Turkse district Göynücek
 Harmancık (Gümüşhane), een dorp in het Turkse district Gümüşhane
 Harmancık (Lapseki), een dorp in het Turkse district Lapseki
 Harmancık (Pazarcık), een dorp in het Turkse district Pazarcık
 Harmancık (Safranbolu), een dorp in het Turkse district Safranbolu
 Harmancık (Sivas), een dorp in het Turkse district Sivas
 Harmancık (Torul), een dorp in het Turkse district Torul